Флаг городского поселения имени Воро́вского Ногинского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг был утверждён 25 июня 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3405.

Законом Московской области от 23 мая 2018 года № 68/2018-ОЗ 5 июня 2018 года все муниципальные образования Ногинского муниципального района были преобразованы в Богородский городской округ.

Описание 
«Прямоугольное жёлтое полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края малиновую полосу и вплотную к ней голубую волнистую вверху полосу (обе полосы в 1/9 ширины полотнища), в середине полотнища изображены фигуры из герба городского поселения: зелёный рогоз с чёрным початком вырастающий из малиновой полосы и два обращённых друг к другу селезня над голубой полосой».

Обоснование символики 
Флаг городского поселения разработан на основе герба городского поселения им. Воровского, за основу которого был взят герб посёлка имени Воровского принятый 9 августа 1990 года решением № 9-5 Исполкома поселкового Совета народных депутатов посёлка им. Воровского Ногинского района Московской области.

Исстари на месте городского поселения были непроходимые леса и озёра. Постепенно озёра заболачивались, покрывались торфом. В середине XIX века в этих местах появились первые торфодобывающие артели, а в начале XX века добыча торфа была поставлена на промышленные рельсы. Для работников торфодобычи был создан посёлок, получивший имя Вацлава Вацлавовича Воровского — видного советского политического деятеля и дипломата.

Флаг городского поселения отражает его исторические и географические особенности. Рогоз — наиболее яркий представитель растительности болот. Селезень (семейство утиных) символизирует фауну посёлка. Во время проведения археологических раскопок в районе городского поселения была найдена фигурка утки, вырезанной из кости рукой первобытного человека заселявшего эти места в эпоху неолита, что аллегорически также отображено фигурой селезня.

Голубая волнистая полоса — символ окружающих посёлок многочисленных озёр. Сочетание голубой и малиновой полос аллегорически представляет разрез многочисленных болот, послуживших основой местных торфяных разработок, на которых возник посёлок.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Малиновый цвет (пурпур) — символ власти, славы, почёта, величия, мощи, древности.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Примечания 

Флаги с изображением утки
Флаги с изображением камыша